Борис Успенский:
 Успенский, Борис Александрович (1927—2005) — народный художник России.
 Успенский, Борис Андреевич (род. 1937) — российский филолог и историк.
 Успенский, Борис Константинович (1895—1942) — святой Русской православной церкви, мученик.